David Nicholas ist der Name folgender Personen:

* David Mansfield Nicholas (1939–2020), US-amerikanischer Historiker
 David Nicholas (Radsportler) (* 1991), australischer Radsportler